Petit Frère peut faire référence à :
 Petit Frère, un maxi-single et une chanson du groupe de rap marseillais IAM, sortis en 1997 (L'École du micro d'argent) ;
 Petit Frère, un roman de Christophe Lambert paru en 2003 ;
 Petit Frère, un roman d'Éric Zemmour paru en 2008 ;
 les Petits Frères de Jésus, congrégation religieuse ;
 les Petits Frères de l'Évangile, congrégation religieuse s'inspirant de la spiritualité de Charles de Foucauld.

Voir aussi 
 Frères et sœurs